Флоре́шты () — название нескольких населённых пунктов в Молдавии. Название происходит от молдавской фамилии Флоря, зафиксированной в грамотах XV—XVI веков и суффикса -ешть.
 Флорешты — город, районный центр Флорештского района.
 Флорешты — село в Новоаненском районе.
 Флорешты — село в Унгенском районе.
 «Флорешты» — футбольный клуб из города Флорешты.

Примечания